Party – manifestazione organizzata per celebrare un evento o solo per divertimento

Cinema 
 Party – film del 1984 diretto da Govind Nihalani
 Party – film del 1994 diretto da Eric Swelstad
 Party – film del 1996 diretto da Manoel de Oliveira

Musica 
 Party – album di Iggy Pop del 1981
 Party – album dei Bloodstone del 1984
 Party – album di Yellowman del 1991
 Party – album di Nick Swardson del 2007
 Party – album dei Pet Shop Boys del 2009
 Party – album degli Special EFX del 2003
 Party – singolo di Beyoncé del 2011
 Party (papiidipaadi) – singolo di Antti Tuisku del 2015
 Party – singolo delle Girls' Generation del 2015
 Party – singolo di Chris Brown del 2016
 Party – album di Aldous Harding del 2017
 Party – singolo degli Ofenbach del 2018

Pagine correlate
 Parti (disambigua)
 The Party